Тутова () — коммуна в составе жудеца Васлуй (Румыния).

Состав 
В состав коммуны входят следующие населённые пункты (данные о населении за 2002 год):

 Тутова () — 1377 жителей
 Бэдяна () — 1318 жителей
 Кривешти () — 560 жителей
 Визурени () — 212 жителей
 Чиортолом () — 204 жителя
 Корою () — 195 жителей

География 
Коммуна расположена в 219 км к северо-востоку от Бухареста, 59 км к югу от Васлуя, 115 км к югу от Ясс, 85 км северо-западнее Галаца.

Население 
По данным переписи населения 2002 года в коммуне проживали 5661 человек.

Национальный состав

Родной язык

Вероисповедание

Политика 
По результатам , местный совет коммуны состоит из 13 депутатов следующих партий:

Ссылки 

 Данные про коммуну Тутова на сайте Ghidul Primăriilor

Примечания 

Коммуны Васлуя